Sprinter kan syfta på:

Sprinter – idrottare aktiv på sprintdistans
 Sprinter (landsvägscykling) – en cyklist som kommer upp i hög hastighet vid slutet på en cykeltävling eller vid ett spurtpris
Sprinter (dator) – en dator, ZX Spectrum-klon
Mercedes-Benz Sprinter – en bilmodell
Sprinter Pack – ett svenskt förpackningsföretag
Sprinter (tåg) - Regionaltåg av NS i Nederländerna

Kortdistanslöpare